Meredith – nome di persona inglese e gallese
 Meredith – problema degli scacchi
 Dotdash Meredith – una società americana di media digitali.

Geografia
Stati Uniti d'America
 Meredith – comune dello stato della Carolina del Nord
 Meredith – comune dello stato del Colorado
 Meredith – comune dello stato del New Hampshire
 Meredith – comune dello stato di New York

Persone
 Billy Meredith – allenatore di calcio e calciatore gallese
 Bryn Meredith – rurgbysta gallese
 Burgess Meredith – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Charles Meredith (1894-1964) – attore statunitense
 Don Meredith – giocatore di football americano statunitense
 Frederick William Meredith – ingegnere britannico
 George Meredith – scrittore inglese
 James Meredith – calciatore australiano
 James Howard Meredith – attivista statunitense
 Jamon Meredith – giocatore di football americano statunitense 
 Joan Meredith – attrice statunitense
 Jordan Meredith - giocatore di football americano statunitense
 Judi Meredith – attrice statunitense
 Leonard Meredith – ciclista su strada e pistard britannico
 Lois Meredith – attrice statunitense
 Lynn Meredith – cantante statunitense
 Richard C. Meredith – autore di fantascienza statunitense
 Ted Meredith – mezzofondista e velocista statunitense
 William Meredith – compositore di scacchi statunitense
 William M. Meredith – segretario al Tesoro statunitense

Pagine correlate
Charles Meredith